Mon Amour (band), een Volendamse BZN-tributeband
Mon amour (single), de single van BZN waarmee deze band doorbrak